Nicholas Alexander (ur. 1955) – brytyjski arystokrata i polityk, 7. hrabia Caledon
 Nicholas Alexander, Nick Alexander (ur. 1988) – skoczek narciarski
 Nick Alexander – brytyjski pisarz

Zobacz też  
 Mikołaj Aleksander